San Basilio
 Carmen Basilio
 Basilio Pompilj
 Basilio Ah
 Basilio do Nascimento
 Basilio Athai